Nothotalisia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Nothotalisia ingår i familjen Picramniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Nothotalisia